Обращение к традиции ( — обращение к античности, или обращение к общей практике) — вид ошибочной логической аргументации, в котором тезис считается правильным на том основании, что он коррелирует с некоторыми традициями прошлого или настоящего. Апелляция принимает форму «это правильно, потому что мы всегда делали так».

Обращение к традиции даёт два предположения, которые не всегда верны:
 Старый способ мышления был верным, а значит имеет право на рассмотрение, то есть поскольку старый способ мышления был широко распространен, он обязательно правильный. В действительности это может быть ложной традицией, полностью построенной на неверных основаниях.
 Прошедшие обоснования для традиции по-прежнему актуальны в настоящее время. В действительности, обстоятельства могут отличаться от прежних.

Противоположностью обращения к традиции является обращение к новизне, которое считает правильным тезис лишь потому, что он новый.

Литература 
 
 Teresa Hołówka: Kultura logiczna w przykładach, PWN, Warszawa, 2005.

Латинские фразы и выражения
Логические ошибки